

Dynastes 
 Louis de Male (1330-1384), comte de Flandre.

Toponyme 

 Male, quartier belge de Bruges;
 On y trouve le Château de Male;
 Dent d'Estibère Male, sommet des Pyrénées françaises.
 Male, village du Cameroun dans l'arrondissement de Nkondjock.
 Voir aussi , villages en Pologne

Militaire
 MALE (Moyenne altitude, longue endurance) est une catégorie de drones.
 MALE 2020, un projet européen de drone longue distance

Autres 
 El Male Rahamim, prière du rite funéraire juif.
 les Male, un peuple d'Éthiopie
 Male, album de reprises de Natalie Imbruglia, sorti en 2015.